Die Kuwaiti Premier League 1966/67 war die sechste Spielzeit der Liga. Der Titelverteidiger wie auch Meister der Saison war al-Arabi. Direkt nach einer Saison stieg der Khaitan SC wieder ab, als Aufsteiger kam zur nächsten Saison al-Tadhamon SC.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1966_67
Fußballsaison 1966/67